Maria Anna van Oostenrijk (1606-1646), dochter van koning Filips III van Spanje en Margaretha van Oostenrijk
 Maria Anna van Oostenrijk (1610-1665), dochter van keizer Ferdinand II, echtgenote van Maximiliaan I van Beieren
 Maria Anna van Oostenrijk (1634-1696), dochter van keizer Ferdinand III, echtgenote van Filips IV van Spanje
 Maria Anna van Oostenrijk (1683-1754), koningin-gemalin van Portugal, echtgenote van koning Johan V van Portugal
 Maria Anna van Oostenrijk (1718-1744), landvoogdes van de Oostenrijkse Nederlanden, dochter van keizer Karel VI
 Maria Anna van Oostenrijk (1738-1789), dochter van keizer Frans I Stefan en van keizerin Maria Theresia
 Maria Anna van Oostenrijk (1804-1858), dochter van keizer Frans II en Theresia van Bourbon-Sicilië
 Maria Anna van Oostenrijk (1882-1940), dochter van Frederik van Oostenrijk